Coppini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Coppini (* vor 1415–1464), italienischer Bischof und Legat
 Germán Coppini (1961–2013), spanischer Sänger
 Maurilio Coppini (1900–im 20. Jahrhundert), italienischer Diplomat